Дубни́нская (Ду́бнинская) улица (название утверждено 3 декабря 1966 года) — улица в Северном административном округе города Москвы, в Бескудниковском районе, районе Восточное Дегунино и Дмитровском районе.

Происхождение названия 
Названа в 1966 году по имени города Дубна, который возник в 1956 году близ впадения реки Дубна в Волгу в связи с организацией там Объединённого института ядерных исследований. Улица названа в память о том, что в 1941 году на этом направлении у Дубны было остановлено немецкое наступление на Москву, а также в связи с её расположением на севере Москвы, в непосредственной близости от Дмитровского шоссе — трассы, по которой можно доехать до самого города Дубна.

В названии улицы ударение вариативное и может ставиться как на первый, так и на второй слог (Ду́бнинская или Дубни́нская). Оба варианта закреплены в академических словарях.

Описание 
Начало Дубнинской улицы находится в Бескудниковском районе. Улица ответвляется от Дмитровского шоссе, далее пересекает улицу Лётчика Осканова, Дегунинский проезд, улицу Зарянова, Бескудниковский проезд, улицу 800-летия Москвы, Вербилковский проезд, Керамический проезд и заканчивается, вливаясь обратно в Дмитровское шоссе. Конец Дубнинской улицы располагается в Дмитровском районе.

До 2009 года улица заканчивалась тупиком в районе Восточное Дегунино, недалеко от платформы Лианозово. Затем улица была продлена до Дмитровского шоссе в районе пересечения им путей Савёловской железной дороги. 4 июля 2012 года был открыт железнодорожный переезд в конце улицы, закрытый около 10 лет, и стало возможно выехать с Дубнинской улицы на Дмитровское шоссе.

Улица образовалась в связи с застройкой типовыми пятиэтажными панельными домами серии К-7 микрорайонов между Бескудниковским бульваром и нынешней Дубнинской улицей. В последующие годы осуществлялась постепенная застройка прилегающих к улице территорий домами новых серий, в конце 1990-х — середине 2000-х годов первые дома старых серий были постепенно заменены на современные, в рамках городской программы по сносу пятиэтажек. 

Более 30 лет в районе первого десятка домов улица не имела ни проезжей части, ни пешеходной зоны, несмотря на наличие у этих домов нумерации как по чётной, так и нечётной стороне. Лишь в 2000-е годы, когда производился снос устаревших пятиэтажек, был постепенно достроен недостающий километр проезжей части, а 2008 году организовано соединение улицы с Дмитровским шоссе и запущено сквозное движение. Впервые стал возможным выезд с Дубнинской улицы непосредственно на Дмитровское шоссе.

Транспорт

Московская железная дорога 
 Платформа Лианозово Савёловского направления (в конце улицы)

Автобусы 
 № 82 — Платформа Дегунино — Белорусский вокзал
 № 149 — Коровино — 
 № 167 — Платформа Лианозово — 
 № 170 — Станция Бескудниково — 
 № 179 — Платформа Лианозово — 
 № 179к — Платформа Лианозово — 
 № 466 — Станция Бескудниково — 
 № 677 — Платформа Лианозово — 
 № 677к — Платформа Лианозово — 
 № 499 — Платформа Лианозово — Бусиново

Галерея

Примечания

Ссылки 
 Схема улицы

Улицы Москвы, названные в честь городов